Антюллі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 356 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 851,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Антюллі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Сона і Луара